Allied Intelligence Bureau
 Allied Irish Banks